Výraz maceška může znamenat:

 Violka, lidově maceška – jednoletá nebo vytrvalá bylina
 Emanuel Maceška (1877–1966) – český velkouzenář a průmyslník
 Jiří Maceška (* 1956) – český ekonom, předseda dozorčí rady České pošty a ČEPS
 maceška – druh roztíratelné uzeniny jako čajovka či métský salám, vynález Emanuela Macešky

podobné
 Maceškové z Peclínova – šlechtický a svobodnický rod

Externí odkazy